Yan Ta Khao (în ) este un district (Amphoe) din provincia Trang, Thailanda, cu o populație de 61.416 locuitori și o suprafață de 431,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 65 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Trang